CKB steht für:
 Chemiekombinat Bitterfeld
 Flughafen North Central West Virginia (IATA-Code), nahe Clarksburg

ckb steht für:
 Sorani (auch: Zentral-Kurdisch; ISO-639-3-Code)

Abkürzung